Charlie-Chaplin-Statue steht für:
 Charlie-Chaplin-Statue (Alassio), Italien
 Charlie-Chaplin-Statue (Barcelona), Spanien 
 Charlie-Chaplin-Statue (Chełmża), Polen
 Charlie-Chaplin-Statue (London), England
 Charlie-Chaplin-Statue (Hyderabad), Indien 
 Charlie-Chaplin-Statue (Oslo), Norwegen
 Charlie-Chaplin-Statue (Trenčianske Teplice), Slowakei 
 Charlie-Chaplin-Statue (Vevey), Schweiz
 Charlie-Chaplin-Statue (Waterville), Irland